

Patronyme 

une famille
 famille Breguet, une famille française et suisse ;

personnalités de cette famille
 Abraham Louis Breguet (1747-1823), horloger et physicien français ;
 Jacques Breguet (1881-1939), ingénieur aéronautique et industriel français, frère cadet et associé de Louis Charles ;
 Louis François Clément Breguet (1804-1883), horloger et physicien ;
 Louis Charles Breguet (1880-1955), constructeur d'avions.

Autres 
 Breguet Aviation ou Société anonyme des ateliers d’aviation Louis Breguet ;
 École Breguet, maintenant dénommée ESIEE Paris ;
 Breguet, la fabrique de montres créée par Abraham Louis Breguet.

Odonymes 
 Rue Bréguet, une voie du 11e arrondissement de Paris, en France ;
 Jardin Bréguet, un espace vert à Paris, renommé Jardin Louise-Talbot-et-Augustin-Avrial en 2021 ;
 Square Bréguet - Sabin, un espace vert à Paris.

Homonymie de patronyme